L'edizione 2004 dell'1. divisjon vide la vittoria finale dello Start.

Classifica finale

Verdetti
 Start e Aalesund promosse nella Tippeligaen.
 Kongsvinger qualificato per i play-off.
 Raufoss, Haugesund, Vard Haugesund e Tromsdalen retrocesse nella 2. divisjon.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2004
Campionato norvegese di calcio